Fioravanti steht für:

 Fioravanti Srl, italienisches Karosseriebauunternehmen
 Fioravanti Alimentari Spa, italienischer Teigwarenhersteller
 eine Designstudie von Ferrari aus dem Jahr 1998, siehe Ferrari Fioravanti F100

Fioravanti ist der Familienname folgender Personen:
 Aristotele Fioravanti (um 1415/20–um 1486), italienischer Architekt und Baumeister der Renaissance
 Carla Fioravanti (1933–2019), italienische Malerin
 Domenico Fioravanti (* 1977), italienischer Schwimmer
 Ettore Fioravanti (* 1958), italienischer Jazzperkussionist und Bandleader
 Giulio Fioravanti (* 1926), italienischer Opernsänger (Bariton)
 Giuseppe Fiovaranti (um 1795–nach 1838), italienischer Opernsänger (Bass)

 Luigi Fioravanti (1829–1887), italienischer Opernsänger (Bass)
 Maurizio Fioravanti (* 1956), italienischer Militär, General des italienischen Heeres

 Valerio Fioravanti (Giusva Fioravanti) (* 1958), italienischer Terrorist und Kinderdarsteller
 Vincenzo Fioravanti (1799–1877), italienischer Komponist